Grooming může označovat:
 Dětský grooming – navazování důvěrného vztahu s dítětem za účelem jeho zneužití
 Sociální grooming – péče o jiné jedince za účelem budování a posilování sociálních vazeb